

Codici 
 BRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale di Burlington, Iowa (Stati Uniti d'America)
 brl – codice ISO 639-3 della lingua birwa
 BRL – codice valutario ISO 4217 del Real brasiliano, valuta del Brasile

Mineralogia 
 Brl – abbreviazione di berillo

Note